Brezovec je naselje v Občini Lendava.

Sklici in opombe

Glej tudi 
seznam naselij v Sloveniji
Dolinsko

Naselja Občine Lendava
Naselja na Dolinskem